Il Campionato francese di rugby a 15 (Top 14) 2007-2008 è stato vinto dallo Stade français che ha battuto in finale l'ASM Clermont Auvergne alla sua nona finale persa su 9 disputate.

Sono retrocesse in Pro D2 il FC Auch, ultima in classifica, e lo SC Albi a causa della sua situazione finanziaria sanzionata dagli organismi di controllo federali. Ciò ha permesso all'US Dax di mantenere la sua posizione tra le prime 14 squadre di Francia.

Formula 
Il campionato ha avuto un calendario posticipato (fine ottobre-fine giugno) a causa della  disputatasi proprio in Francia. Il campionato non è stato interrotto dal "Torneo delle sei nazioni" e dalla fase finale della Heineken Cup.

Dopo una fase di classificazione a girone unico, le prime 4 squadre si sono qualificate per le semifinali, mentre le ultime due sono retrocesse in Pro D2.

È stata introdotta una variante al sistema di punteggio, tipica dei tornei dell'emisfero sud e dei campionati mondiali. Vengono mantenuti i 4 punti per la vittoria, i 2 per il pareggio e il bonus per la sconfitta con meno di otto punti mentre il bonus per il numero di mete è stato assegnato in modo diverso: non più a seguito della realizzazione di 4 mete, diventa ora necessario segnare 3 mete più dell'avversario. Questo allo scopo di per evitare un rilassamento da parte di una squadra nettamente in vantaggio che avesse già conquistato il "bonus mete" avendone realizzate quattro o più.

Squadre partecipanti

Fase preliminare

Risultati 

I punti conquistati sono indicati nelle colonne centrali mentre le mete segnate sono indicate in quelle laterali. Il bordo azzurro indica il bonus offensivo (tre mete più dell'avversario), quello giallo il bonus difensivo (sconfitta con meno di otto punti), rosso se entrambi i bonus sono raggiunti.

  Girone di andata 

  Girone di Ritorno

Classifica finale 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
| 1 ||align=left|ASM Clermont || 26 || 20 || 0 || 6 || 773 || 380 || 393 || 11 || 5 || 96
|- align=center style="background: #ccffcc;"
| 2 ||align=left|Stade toulousain || 26 || 19 || 0 || 7 || 723 || 394 || 329 || 11 || 4 || 91
|- align=center style="background: #ccffcc;"
| 3 ||align=left|Stade français Paris || 26 || 18 || 0 || 8 || 617 || 417 || 200 || 5 || 3 || 80
|- align=center style="background: #ccffcc;"
| 4 ||align=left|USA Perpignan || 26 || 17 || 2 || 7 || 531 || 382 || 139 || 4 || 3 || 79
|- align=center style="background: #ccccff;"
| 5 ||align=left|Castres olympique || 26 || 15 || 0 || 11 || 564 || 524 || 40 || 6 || 3 || 69
|- align=center style="background: #ccccff;"
| 6 ||align=left|Biarritz olympique || 26 || 13 || 1 || 12 || 385 || 339 || 46 || 3 || 9 || 66
|- align=center style="background: #ccccff;"
| 7 ||align=left|US Montauban || 26 || 13 || 0 || 13 || 420 || 446 || -26 || 2 || 9 || 63
|- align=center style="background: #ffffff;"
| 8 ||align=left|Montpellier RC || 26 || 14 || 0 || 12 || 426 || 490 || -64 || 1 || 4 || 61
|- align=center style="background: #ffffff;"
| 9 ||align=left|Aviron bayonnais || 26 || 11 || 1 || 14 || 457 || 535 || -78 || 2 || 6 || 54
|- align=center style="background: #ffffff;"
| 10 ||align=left|CS Bourgoin-Jallieu || 26 || 10 || 2 || 14 || 453 || 526 || -73 || 1 || 6 || 52
|- align=center style="background: #ffffff;"
| 11||align=left|CA Brive || 26 || 10 || 0 || 16 || 425 || 514 || -89 || 2 || 9 || 51
|- align=center style="background: #ffccff;"
| 12||align=left|SC Albi || 26 || 9 || 1 || 16 || 415 || 549 || -134 || 2 || 8 || 48
|- align=center style="background: #ffffff;"
| 13||align=left|US Dax || 26 || 6 || 1 || 19 || 314 || 645 || -331 || 0 || 8 || 34
|- align=center style="background: #ffccff;"
| 14||align=left|FC Auch || 26 || 3 || 0 || 23 || 336 || 688 || -352 || 0 || 7 || 19
|}

 verde: qualificate per la Heineken Cup 2007-2008 e per i Play-off
 azzurro: qualificate per la Heinekn Cup 2007-2008 e per i Play-off
 rosa: retrocesse

Regole di classifica : 1. punti ottenuti; 2. punti negli scontri diretti tra squadre a pari punti; 3. differenza punti negli scontri diretti; 4. differenza mete subite-segnate negli scontri diretti; 5. differenza punti totale; 6. differenza mete subite-segnate totali; 7. numero di punti totali realizzati; 8. numero di mete segnate; 9. numero di forfait; 10. classifica della stagione regolare precedente; 11. numero di squalifiche ai giocatori.

Semifinali 
Le prime quattro della fase regionale sono state promosse alle semifinali: la prima della stagione regolare ha affrontato la quarta, la seconda ha incontrato la terza.

Finale

Statistiche

Migliori realizzatori

Metamen

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Top 14 saison 2007-08, sur lnr.fr